Schumski ist der Familienname folgender Personen:
 Carolin Schumski (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Juri Wassiljewitsch Schumski (1887–1954), sowjetischer Schauspieler
 Pjotr Alexandrowitsch Schumski (1915–1988), sowjetischer Glaziologe, siehe auch: Schumski-Bucht
 Wjatscheslaw Michailowitsch Schumski († 2011), sowjetischer Kameramann

Schumski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schumski (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Schumski (Tula), Dorf in der Oblast Tula